A Federação Internacional de Go (FIG) é a federação desportiva internacional que regula o go no mundo.

Organiza o World Amateur Go Championship e outros torneios internacionais de go.

Ligações externas 
 

Go
Instituições desportivas internacionais
Organizações esportivas fundadas em 1982